Salamat steht für:

 Salamat (Eishockeyverein), finnischer Eishockeyverein
 Salamat (Fluss), ein saisonaler Fluss in der Sahelzone
 Salamat (Provinz), eine Provinz im Tschad
 Sālamāt (Volk), ein nomadisierendes Volk im Grenzgebiet von Tschad und Sudan

Salamat ist der Familienname folgender Personen:

 Tajeli Salamat (* 1994), singapurischer Fußballspieler